U-værdi har flere betydninger:
 Udmalingsprocent af korn
 Transmissionskoefficient (U-værdi, W/(m2 K))